Franciaország
Montclus, település Gard megyében
Montclus, település Hautes-Alpes megyében